Wilhelmshöhle steht für
Wilhelmshöhle (Sauerland) im Naturschutzgebiet Auf dem Hahne im nordrhein-westfälischen Kreis Olpe
Wilhelmshöhle (Schwäbische Alb) in der Gemeinde Beuren im baden-württembergischen Landkreis Nürtingen